Pahor je příjmení více osob:

 Boris Pahor (* 1913) – slovinský spisovatel
 Borut Pahor (* 1963) – slovinský politik, od roku 2012 slovinský prezident

Externí odkazy